La Novocaïne est le nom commercial du chlorhydrate de procaïne, un anesthésique local.
 Novocaïne est un film (2001, comédie policière) de David Atkins.
 Novocaine for the Soul est une chanson du groupe Eels dans leur album Beautiful Freak.
 Give me Novacaine est une chanson du groupe Green Day sur leur album American Idiot.
 Novocaine est une chanson du groupe Bon Jovi dans leur album Have a Nice Day.
 Novocaine est une chanson du groupe Modest Mouse parue sur le EP Interstate 8.
 Novocaine est une chanson du groupe Alice Cooper dans leur album The Eyes of Alice Cooper.
 Holy Roller Novocaine est une chanson du groupe Kings of Leon sur leur album Youth and Young Manhood.
 Novocaine est une chanson du groupe Staind dans leur single So Far Away.
 Novocaine est une chanson du groupe Spitalfield sur leur album Better Than Knowing Where You Are.
 Novocaine est une chanson du groupe Switchblade Symphony sur leur album Serpentine Gallery.
 Novacaine est un groupe de rock américain.
 Novacaine est une chanson de Frank Ocean et une autre de Trey Songz.
 Novocaine est une chanson du groupe Fall Out Boy parue dans leur album American Beauty/American Psycho de 2015.
 Novocaine est une chanson du groupe Fit for Rivals dans leur album Freak Machine
 Novocaine est une chanson de Fog Lake  dans son album dragonchaser
 Novocaine est une chanson et un single du groupe The Unlikely Candidates
 Heart of novocaine est une chanson du groupe Halestorm dans son album vicious
 "novocaine" est une chanson japonaise  par Cree-P et Ghost (type vocaloid)
 "Novocaine" est une chanson par la chanteuse PRINCESSBRI de l'album "Little baby bitch"